Logo kan syfta på:

Logo – en symbol eller grafisk bild som symboliserar ett företag, en organisation eller representerar ett varumärke, se logotyp
Logo (programspråk) – ett interaktivt programspråk